Euro Open by Nissan Sezon 1998 – pierwszy sezon w historii World Series by Nissan. Zmagania rozpoczęły się 26 kwietnia 1998 roku na hiszpańskim torze Circuit de Albacete, natomiast zakończyły 8 listopada tego samego roku na Circuito del Jarama w Hiszpanii. Mistrzem serii wśród kierowców został Hiszpan Marc Gené, a wśród zespołów – hiszpańska ekipa Adrián Campos Motorsport.

Lista startowa 
Źródło: openfortunanissan.com

Kalendarz wyścigów 
Źródło: openfortunanissan.com

Klasyfikacja kierowców 
Źródło: openfortunanissan.com
Punktacja:

 Pole position: 2 punkty (do pierwszego wyścigu)
 Wyścig: 20-15-12-10-8-6-4-3-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
 Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu)

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy 

World Series by Nissan
1998 w sportach motorowych